Loos kan syfta på

 Loos, svensk och holländsk adelsätt
 Slaget vid Loos – ett slag mellan brittiska och tyska trupper på västfronten 1915

Personer 
 Cornelius Loos (1686 - 1738) svensk militär och tecknare
 Adolf Loos (1870 - 1933) österrikisk arkitekt
 Anita Loos (1888 - 1981) amerikansk filmförfattare
 Vilém Loos (1895 - 1942) tjeckoslovakisk ishockeyspelare
 Viggo Loos (1895 - 1974) svensk tidningsredaktör och konstvetare
 Anna Loos (född 1970) tysk skådespelare och sångare

Geografi

Frankrike 

 Loos-en-Gohelle – kommun i Département du Pas-de-Calais, 
 Loos, Nord – kommun i Département du Nord,

Se även
 Los – svensk ort i Ljusdals kommun, Gävleborgs län